Quintana Roo (staat), een van de 31 Staten van Mexico en ligt geheel op het schiereiland Yucatán
 Quintana Roo (gemeente), een gemeente in de deelstaat Yucatán in Mexico
 Andrés Quintana Roo (1787-1851), een Mexicaans politicus, onafhankelijkheidsstrijder, schrijver en dichter